Grupa Solo je srpska hard rok grupa osnovana 2009. godine u Loznici. Glavne inspiracije za njihovu muziku su druge vrlo poznate hevi metal grupe kao što su Iron Maiden, Whitesnake, Deep Purple, kao i pojedini hard rok izvođači sa prostora bivše Jugoslavije, kao što su Osvajači, kojima su jedanput bili predgrupa.

Ovaj sastav, osim što drži veliki broj nastupa po lokalnim klubovima, je nastupao na nekolicini drugih festivala, a najznamenitiji od svih je njihov nastup na muzičkom takmičenju "Rat Bendova" na kojem su izvodili pesme "Glasno, glasnije" grupe Osmi Putnik, na kojoj su dobili većinom pozitivne reakcije publike, dok su u polufinalu izvodili pesmu "Fear of the Dark" američke grupe Iron Maiden, na kojoj su dobili manje pozitivne reakcije žirija, nakon čega su eliminisani sa takmičenja. Njihov nastup, kao i celo takmičenje, je emitovano na sarajevskoj televiziji OBN. Osim toga, Grupa Solo je takođe velika inspiracija za pojedine lokalne muzicke grupe koje se takođe prijavljuju na razna muzička takmičenja.

Grupa Solo je u objavi na Fejsbuku otkrila da je bend u procesu snimanja svog debi albuma i da se snimanje vrši u Valjevu, u studiju bubnjara Nevernih beba. U sledećem periodu, za snimanje albuma će trebati više vremena jer gitarista, Uroš Stević, započinje svoju glumačku karijeru u pozorištu.

Članovi 
 Stanko Pantić – vokali (2009–danas)
 Uroš Stević – električna gitara (2009–danas)
 Aleksandar Ivanić – bas gitara (2009–danas)
 Nikola Novičić – klavijature (2009–danas)
 Nemanja Jovanović – bubnjevi (2009-danas)

Od svog nastanka, Grupa Solo nije menjala svoje članove.

Diskografija

Singlovi 
 Gromovi (2011)
 Rastanak (2011)
 Ne mogu sam (2011)

Reference

Spoljašnje veze 
 Fejsbuk stranica Grupe Solo

Музика 2010-их
Српске рок групе
Српске хард рок групе
Музика 2000-их
Музичке групе из 2010-их
Музичке групе из Лознице